Marc Tur Picó (Santa Eulalia, 30 de noviembre de 1994) es un atleta español especializado en marcha atlética. Consiguió un cuarto puesto en los 50 km marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Trayectoria deportiva
Marc Tur nació en Santa Eulària des Riu, en la isla de Ibiza, en 1994.

En 2021 consiguió la victoria individual en la prueba de 50 km del Campeonato de Europa de Marcha por equipos con su mejor marca personal, 3h47:40. Este éxito le dio el pase a los Juegos Olímpicos, donde terminó cuarto tras ser rebasado por el canadiense Evan Dunfee, bronce al final de la prueba, a falta de 150 metros para la meta. Estos resultados le llevaron a ser nombrado mejor atleta masculino español de 2021 por la RFEA.

Tur se ha manifestado públicamente en defensa de los derechos del colectivo LGBT, al que pertenece.

Competiciones internacionales

Marcas personales

Referencias

Enlaces externos
 
 Ficha atlética de Marc Tur en la RFEA

Nacidos en Santa Eulalia del Río
Deportistas de las Islas Baleares
Marchadores atléticos
Atletas de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Deportistas gais